, les  en français, littéralement « lézard rigide », est un genre éteint de dinosaures ornithischiens herbivores de l'infra-ordre des Ankylosauria et de la famille des Ankylosauridae.

Des fossiles dAnkylosaurus ont été découverts en Amérique du Nord dans les sédiments de la fin du Crétacé supérieur (Maastrichtien), soit il y a environ entre 68 et 66 millions d'années. On a aussi trouvé un grand nombre de fossiles à l'est de la Hongrie, des traces de pas en Bolivie. C'est un des dinosaures qui a disparu lors de la grande extinction de la fin du Crétacé, survenue il y a 66 millions d'années.

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite par Barnum Brown en 1908.

Bien qu'aucun squelette complet n'ait été trouvé et que plusieurs autres espèces disposent de plus de fossiles, Ankylosaurus est souvent considéré comme l'archétype du dinosaure à armure (les thyréophores). Il a donné son nom à la famille et à l'infra-ordre auxquels il appartient, respectivement les ankylosauridés et les ankylosauriens. D'autres ankylosauridés partageaient ses caractéristiques, dont une queue en forme de massue, mais Ankylosaurus était le plus grand membre de sa famille.

Description

Corps 
Un Ankylosaurus adulte mesurait  de long,  de haut et pesait . Il était quadrupède et herbivore, muni de peu de dents ce qui indique une faible mastication.
Les os du crâne et d'autres parties du corps ont fusionné afin d'augmenter leur résistance.

Armure 
Elle consiste en des plaques osseuses dermiques appelées ostéodermes, comme sur les crocodiles. L'os était certainement recouvert d'une couche de kératine. Des écailles épaisses et rondes et quatre grandes cornes pyramidales protégeaient le sommet du crâne. En revanche le ventre n'était pas couvert de plaques osseuses ; en cas d'attaque, il devait sans doute se tapir au sol afin de protéger cette partie vulnérable de son corps.

Queue massue 
La célèbre queue massue est elle aussi composée de plaques osseuses. Elle était très lourde et permettait de transmettre une grande force ce qui en faisait une arme de défense très efficace capable de briser les os d'un assaillant. Les mouvements de la massue étaient commandés par les muscles situés à la base de la queue.
Cette caractéristique de l'ankylosaure le distingue d'un autre genre d'ankylosaurien, Edmontonia, qui ne possède pas de queue en massue.

Environnement 
Ankylosaurus magniventris est l'un des derniers dinosaures qui existait lors de l'extinction du Crétacé. Il vivait dans un climat équatorial, à la végétation foisonnante de petits arbres.
Les fossiles d'Ankylosaurus sont rares dans les sédiments étudiés comparés à ceux dEdmontosaurus et surtout de Triceratops très abondants qui représentaient la plus grande partie de la faune herbivore.

Classification 
Ankylosaurus a été désigné comme type de la famille des Ankylosauridae. Les ankylosauridés sont membres de l'infra-ordre des ankylosauriens, qui contient aussi la famille des nodosauridés mais cette classification est ouverte à débat et de nouvelles découvertes pourraient clarifier cette position.

Cladogramme Ankylosauridae

Découverte 
En 1906 par Barnum Brown.

Inventaire des fossiles retrouvés 

 AMNH 5895 (holotype) : crâne partiel, deux dents, vertèbres, scapulocoracoïde, côtes, armures (1906, Montana)
 AMNH 5214 : crâne complet, côtes, vertèbres, massue caudale, humérus, ischion, fémur, fibula, ostéodermes (1910, Alberta)
 AMNH 5866 : ostéodermes (Wyoming)
 CCM V03 : vertèbres (1960's)
 NMC 8880 : crâne complet (1947, Alberta)

Dans la culture populaire 
Ankylosaurus est un dinosaure très connu du public et apparaît dans bon nombre d’œuvres de fiction et de jeux :
 Ankylosaurus apparaît dans Jurassic Park 3, dans Jurassic World () où l'un d'eux se fait tuer par un « Indominus » et dans Jurassic World : Fallen Kingdom.
 La série télévisée Sur la terre des dinosaures (1999) et The Truth About Killer Dinosaurs (2005) produits par la BBC
 La série Terra Nova (2011) produite par Steven Spielberg.
 Dans Dinosaure de Walt Disney (2000) dans le rôle de Url, l'animal de compagnie d'Eema la vieille styracosaure.
 Dans les jeux de la franchise Jurassic Park comme Jurassic World Evolution (2018).
 Dans le jeu vidéo Ark: Survival Evolved avec la possibilité d'apprivoisement.
 Dans la série animée Jurassic World : La Colo du Crétacé (2020), le bébé Ankylosaurus nommé Petite Bosse en est la star.

Voir aussi 
 Liste de dinosaures
 Armure (zoologie)
 Massue (zoologie)

Liens externes 

Ankylosaure sur jurassic-world.com 
 Un ankylosaure probablement fouisseur trouvé en Mongolie – L'univers de la géologie

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ankylosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1908